Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1931/32 gewann Eintracht Frankfurt. Der Mainbezirksmeister zog damit gemeinsam mit Vizemeister Bayern München und dem 1. FC Nürnberg in die sich anschließende Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft 1931/32 ein. Alle drei süddeutschen Vertreter erreichten hier das Halbfinale, im Endspiel standen sich die Bayern und die Eintracht erneut gegenüber. Im deutschen Endspiel sicherte sich der FC Bayern den Titel.

Modus 
In die obersten Spielklassen Süddeutschlands waren in dieser Spielzeit 81 Mannschaften in vier Bezirksligen zu je zwei Staffeln eingeteilt. Für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich der Meister und der Vizemeister der acht Staffeln. Die beiden Letzten jeder Staffel mussten absteigen.

Bezirksliga Main/Hessen

Gruppe Main 

|}

Gruppe Hessen 

|}

Bezirksliga Rhein/Saar

Gruppe Rhein 

|}

Gruppe Saar 

|}

Bezirksliga Württemberg/Baden

Gruppe Württemberg 

|}

Gruppe Baden 

|}

Bezirksliga Bayern

Gruppe Nordbayern 

|}

Gruppe Südbayern 

|}

Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft 
Anders als in den Vorjahren wurde in dieser Saison eine Endrunde der Meister- und Vizemeister in zwei Gruppen ausgespielt. Die Sieger der beiden Gruppen ermittelten schließlich in einem Endspiel den Süddeutschen Meister.

Gruppe Nord/West 

|}

Gruppe Süd/Ost 

|}

Endspiel 
Ein ungewohnt schwüler Tag. Die taktisch klug spielenden Frankfurter kontrollieren das Spiel in der ersten Halbzeit und spielt nach der 2:0-Führung, beide Tore nach schweren Deckungsfehlern der Bayern, auf halten. Die zweite Hälfte verläuft zunächst einseitig. Die Bayern bestürmen das Frankfurter Tor, doch außer einigen Ecken, zwei Lattenschüssen und breiten Sympathien des Publikums bringt das nichts ein. Gegen Schluss der Partie übersieht Schiedsrichter Glöckner aus Pirmasens zwei Handspiele der Frankfurter in deren Strafraum. Das zweite Handspiel, von Hans Stubb, war so krass, dass Zuschauer von allen Seiten auf das Spielfeld eindringen und auch den Schiedsrichter angehen. Sieben Minuten vor Spielende wird die Partie abgebrochen. Eintracht Frankfurt wurde vom Süddeutschen Fußball-Verband zum Meister erklärt.

Qualifikation zur deutschen Meisterschaftsendrunde 
Als Meister und Vizemeister waren Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Der dritte süddeutsche Vertreter wurde in einem Entscheidungsspiel zwischen den beiden zweitplatzierten Mannschaften der Endrundengruppen ermittelt. Dieser traf dann auf den süddeutschen Pokalsieger.
|Ort
||Karlsruhe
||Nürnberg
|}

Quellen 
 Endrunde: 
 Abschlusstabellen: claudionicoletti.eu – Saison 1931/32
 Mainbezirk: eintracht-archiv.de – Saison 1931/32

Weblinks 
 Zeitgenössischer Bericht (Kicker) vom Endspiel (Eintracht-archiv.de)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1931/32
1931